Arminda (hooiwagens), een geslacht van hooiwagens
Arminda (rechtvleugeligen), een geslacht van veldsprinkhanen